Het landskampioenschaphockey bij de heren in het seizoen 1933/34 werd gewonnen door Amsterdam door als westelijke kampioen in de beslissende kampioenswedstrijd te winnen met 0-6 en 6-1 van de kampioen van het oosten PW.

Eindstanden heren

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1933/34

Hockey in 1933
Hockey in 1934
 1933/34